Hummerbach ist ein Gewässername:

 Hummerbach (Humme), linker Oberlauf der Humme (zur Weser) bis nahe Reine, Gemeinde Extertal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen
 Hummerbach (Itz), rechter Zufluss der Itz vor Buchenrod, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern